Crooked Island kan syfta på:

Antarktis 

 Crooked Island (ö i Antarktis),

Bahamas 

 Crooked Island (ö i Bahamas), Crooked Island and Long Cay District, 
 Crooked Island and Long Cay District

Hongkong 

 Crooked Island (ö i Hongkong),